Graham Usher ist der Name folgender Personen:

* Graham Usher (Journalist) (1958–2013), britischer Journalist
 Graham Usher (Bischof) (* 1970), britischer Bischof
 Graham Usher (Dartspieler) (* 1973), englischer Dartspieler